Real Sociedad Geográfica puede referirse a:
 Real Sociedad Geográfica, institución española fundada en 1876.
 Royal Geographical Society (Real Sociedad Geográfica de Reino Unido), institución británica fundada en 1830.
 Real Sociedad Geográfica Escocesa, institución escocesa fundada en 1884.
 Real Sociedad Geográfica Canadiense, institución canadiense fundada en 1929.